VNM est un code, qui signifie :
 Viêt Nam, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Véhicule Nautique à Moteur
 Le terme administratif officiel, mais non d'usage, pour la France de la Motomarine ou jet-ski

Code